Osoby o nazwisku Kujbyszew:
 Nikołaj Kujbyszew (1893-1938) – rosyjski/ radziecki komkor, brat Waleriana
 Walerian Kujbyszew (1888–1935) – rosyjski/ radziecki rewolucjonista, brat Nikołaja

Miejscowości:
 Kujbyszew – miasto w Rosji, w obwodzie nowosybirskim
 Kujbyszew – miasto w Armenii

 dawna nazwa miast:
 Samara – miasto w Rosji, stolica obwodu samarskiego
 Abdurahmana Dżami – miasto w Tadżykistanie
 Bołgar – miasto w Rosji, w Tatarstanie
 Hagarcin - osada w Armenii, w okolicy klasztor Hagarcin